Ceratosuchops (лат., возможное русское название — цератозухопс) — род тероподовых динозавров из семейства спинозаврид, включающий единственный вид — Ceratosuchops inferodios. Известен по ископаемым остаткам из нижнемеловых (барремских) отложений  (остров Уайт, Англия), сформировавшихся примерно  назад.

Открытие и наименование 

Типовой и единственный вид C. inferodios был научно описан в 2021 году группой палеонтологов, куда вошли Крис Баркер, Дэвид Хоун,  и другие. В рамках того же исследования учёные описали спинозаврида Riparovenator milnerae из тех же отложений.

Голотип вида представлен образцами IWCMS 2014.95.5 (элементы предчелюстной кости), IWCMS 2021.30 (фрагмент передней части предчелюстной кости) и IWCMS 2014.95.1-3 (почти полная черепная коробка). К упомянутым экземплярам относится одна заглазничная кость (IWCMS 2014.95.4).

Родовое название происходит от  [kératos] — «рог» (подразумеваются увеличенная заглазничная выпуклость и ругозистый орбитальный выступ),  [soûkhos] — «крокодил» и  [óps] — «лицо, морда». Видовое название образовано от  — «адский» и  [erodiós] — «цапля» (имеется в виду предположительный образ жизни, схожий с таким у цапель). Таким образом, биноминальное название динозавра можно перевести как «адская цапля с рогатой крокодильей мордой».

Палеонтолог Даррен Нэйш, один из авторов описания Ceratosuchops и Riparovenator, высказался об открытии следующим образом:

Я участвовал в работе над этими  формации Уэссекс с тех пор, как о них стало известно, и то, что первоначально планировалось как «просто» сообщение о том, что считалось дополнительными образцами Baryonyx, в конечном итоге превратилось в нечто более грандиозное и сложное. В настоящее время ведётся дополнительная работа над европейскими и африканскими барионихинами, а также более подробная описательная работа над Riparovenator, Ceratosuchops и даже самим Baryonyx, которая должна появиться в будущем.

Описание 

На скелетной реконструкции Дэна Фолкса, включённой авторами описания в статью, Ceratosuchops изображён как сравнительно небольшой спинозаврид, достигавший около 8,5 м в длину.

Несмотря на малое количество обнаруженных окаменелостей, материал Ceratosuchops и Riparovenator представлен сопоставимыми костями (окончание верхней челюсти, фрагменты черепной коробки, для Riparovenator также описаны хвостовые позвонки). Сравнение остатков позволило выделить ряд диагностических признаков и привело авторов описания к выводу о самостоятельности новых видов.

Были выделены следующие уникальные для вида и рода черты:

 предчелюстные кости имеют пару двусторонне расположенных предноздревых бугорков (antenarial tuberosities);
 узкое (изменение состояния признака, унаследованного от первых мегалозавроид) и вентрально ограниченное субкондилярное углубление (subcondylar recess) основной затылочной кости;
 овальные рубцы на базисфеноиде (basisphenoideum), образованные глубокими удлинёнными бороздами;
 утолщённая с переднезадней стороны интербазиптеригоидальная «паутина» (interbasipterygoidal web);
 верхнезатылочный дорсальный отросток обладает слегка изогнутой в корональном сечении задневентральной поверхностью.

Кроме того,  Ceratosuchops отличается от других представителей Baryonychinae комбинацией следующих признаков:

 наличие ноздревых ямок на предчелюстной кости (как у cf. Suchomimus, но в отличие от Baryonyx);
 короткий подноздревой (верхнечелюстной) отросток предчелюстной кости (как у Baryonyx, но в отличие от cf. Suchomimus);
 отсутствие предчелюстного сагиттального гребня (как у Baryonyx, но в отличие от cf. Suchomimus);
 изогнутый передний край дорсальной фасетки заднеушного отростка (квадратный у Baryonyx и, возможно, Riparovenator);
 постеролатерально направленные заднешейные отростки otoccipitals (у Baryonyx направлены более латерально);
 боковые затылочные компоненты затылочного мыщелка расположены вблизи (как у Riparovenator и cf. Suchomimus, но в отличие от Baryonyx);
 с медиолатеральной стороны субмыщелковой впадины (subcondylar recess) отсутствуют толстые латеральные гребни (как у cf. Suchomimus, но в отличие от Baryonyx и Riparovenator);
 относительно толстый верхнезатылочный дорсальный отросток (как у Baryonyx, но в отличие от cf. Suchomimus);
 отсутствие дорсального продолжения выемки базисфеноида под базиокципитальным «фартуком» (basioccipital apron) (у Baryonyx и Riparovenator выемка продолжается дорсально).

Филогения 

Авторы описания объединили Ceratosuchops, Riparovenator и африканского Suchomimus в кладу Ceratosuchopsini в составе более широкой клады (подсемейства) Barionychinae. Эта новая таксономическая группа была определена как  клада, включающая Ceratosuchops inferodios, но не Baryonyx walkeri и Spinosaurus aegyptiacus. Тот факт, что, согласно результатам анализа, Ceratosuchops и Riparovenator более близки к Suchomimus, чем к Baryonyx, является значимым аргументом в пользу самостоятельности этих двух родов (подтверждаемой также наличием уникальных признаков).

Объединение филогенетических данных с данными о географическом распространении показало, что спинозавриды, вероятно, возникли в Европе, а затем распространилась в Азию и Африку. Отсутствие ископаемых остатков спинозаврид в юрских отложениях затрудняет проверку данной гипотезы.

Палеоэкология 
Ceratosuchops жил в среде обитания, для которой был характерен климат, похожий на средиземноморский. Возможно, спинозавриды формации Уэссекс, Ceratosuchops и Riparovenator, занимали разные экологические ниши, либо же жили в разное время и, на самом деле, никогда не пересекались. Помимо спинозаврид, в речно-озёрных отложениях формации сохранились остатки различных тетануровых теропод, реббахизаврид и завропод из группы титанозавров, а также разнообразных птицетазовых динозавров, включая анкилозавров и орнитопод.

Примечания 

Спинозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии из меловых отложений Великобритании
Фоссилии, описанные в 2021 году